Lagosz, I. Ptolemaiosz apja
 Lagosz, I. Ptolemaiosz fia
 Lagos, Nigéria korábbi fővárosa
 Lagos, város Portugália déli részén